Questa è una tabella che riporta alcune delle principali coperture vaccinali nel mondo.

Nel dicembre 2020 è iniziata anche la vaccinazione contro il COVID-19.

Note 

Vaccinazione
Liste di medicina